Гиз () — многозначный термин.

Фамилия 
 Гизы — французский род, боковая ветвь Лотарингского дома.
 Жак де Гиз (1334—1399) — средневековый хронист из графства Геннегау.
 Гиз, Мип (1909—2010) — голландка австрийского происхождения, которая помогала скрывать Анну Франк.
 Гиз, Ян (1905—1993) — член голландского Сопротивления, помогавший скрывать Анну Франк; муж Мип Гиз.

География 
 Гиз () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Гиз (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.

Прочее 
 ГИЗ (ОГИЗ) — Государственное издательство РСФСР, затем СССР.

См. также 
 Гиза